История Пакистана — события на территории современного Пакистана с момента начала расселения там людей и до сегодняшнего дня.

Доисторический период 

В эпоху нижнего палеолита на территории Пакистана существовала оригинальная соанская культура со своим типом каменных орудий. Носителем данной культуры был человек прямоходящий. В среднем и верхнем палеолите через территорию Пакистана прошло несколько миграций, направленных на восток. Именно сюда прибыли первые люди, покинув Африку 120—50 тыс. лет назад (Гаплогруппа CT (Y-ДНК)).

Спорной является стоянка Риват (:en:Riwat), которая датируется возрастом 1,9 млн лет назад — 45 тыс. лет назад. Для стоянки PS-55 в пинджорских илах под сиваликскими конгломератами в бассейне реки Соан на севере Пакистана предлагалась датировка ок. 2,47 млн лет.

По реке Соан получила название среднепалеолитическая соанская культура.

В эпоху неолита в Белуджистане появляется городское поселение Мергарх (VII-VI тыс. до н. э.), предшествовавшее культуре Индской долины. Носители этой цивилизации выращивали овец, пшеницу и жили в кирпичных домах. К дохараппской эпохе относится археологический памятник Рехман-Дхери.

Бронзовый век. Железный век 

В эпоху бронзового века (3 — 2 тысячелетиях до н. э.) на территории Пакистана существовало несколько развитых культур, из которых наиболее известной была Хараппская цивилизация. С ней некоторое время конкурировала культура Амри. В конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э. на территорию будущих Пакистана и Индии вторглись индоарийские народы, создавшие свои государства и культуры, в которых, однако, некоторое время сохранялись хараппские культурные элементы.

У хараппцев были развиты монументальное строительство, металлургия бронзы, мелкая скульптура. В зачатке находились частнособственнические отношения, а в основе сельского хозяйства лежало ирригационное земледелие. В Мохенджо-Даро были обнаружены едва ли не первые известные археологам общественные туалеты, а также система городской канализации.

Вторгшиеся из Средней Азии (Синташтинская культура) индоарии создали Гандахарскую культуру, которая представляла собой часть Ведической цивилизации. Носители этой цивилизации говорили на санскрите и исповедовали индуизм. В I тыс. до н.э. Пакистан вошел в состав персидской державы Ахеменидов (сатрапия Саттагидия c центром в городе Таксила).

Эпоха Античности
В IV веке до н.э. на территорию Пакистана вторгся Александр Македонский, однако местный царь Пор оказал македонским завоевателям отчаянное сопротивление. После распада Империи Александра Македонского территория Пакистана вошла в состав буддийской Империи Маурьев. После распада империи Маурьев на территорию Пакистана вновь пришли греки из эллинистической Бактрии и создали Индо-греческое царство.  Греков сменили скифы, создавшие Индо-скифское царство, а их тохары, основавшие Кушанское царство. 

Далее за гегемонию над Пакистаном сражались Сасаниды, эфталиты и гупты.

Мусульманский период 
Ислам начинает распространяться в Пакистане в VIII веке благодаря походам арабского полководца ибн Касима. Затем территория Синда (южный Пакистан) входит в состав Арабского халифата. В XI веке Махмуд Газневи упрочил положение ислама в Пенджабе. В XII веке пакистанский Лахор становится центром мусульманского султаната Гуридов, правители которого вскоре перебираются вглубь Индии, где создают Делийский султанат. В XVI веке Пакистан входит в состав Империи Великих Моголов. Власть моголов пытаются оспорить пуштуны-суриды. В XVIII веке возникли феодальные государства в Синде, Белуджистане, Пенджабе. Наиболее крупным из них было Сикхское государство со столицей в Лахоре и пуштунская Дурранийская империя.

В XIX веке территория Пакистана была захвачена английскими войсками и включена в состав Британской Индии.

Доминион Пакистан 

В 1947 году в результате раздела Индии образовалось новое государство, номинально подконтрольное Британии — Доминион Пакистан («паки» — чистый, правоверный). В состав нового государства помимо нынешней территории Пакистана входил также Бангладеш (Восточная Бенгалия, с 1956 года Восточный Пакистан). Пакистан обособился по религиозному принципу как мусульманский регион Индии. Однако мусульманский Кашмир остался вне нового государства, что послужило основой для Кашмирского конфликта. Первым генерал-губернатором нового Пакистана стал Мухаммад Али Джинна, а первым премьер-министром страны — Лиакат Али Хан.

В 1951 году Пакистан объявил о своей независимости. Выработка единых и чётких правил управления государством была вменена Учредительному собранию. Однако первое собрание в 1954 году было распущено под предлогом угроз от сепаратистов на востоке страны. Второе Учредительное собрание было созвано в 1955 году.

После раздела Британской Индии ханства Калат, Харан, Лас Бела и Макран объединились 3 октября 1952 года в Союз государств Белуджистана.

Исламская республика Пакистан 
В 1956 году Пакистан полностью освободился из-под номинального Британского контроля, превратившись в полностью суверенную Исламскую республику Пакистан. Вместо колониального генерал-губернатора вводился пост президента — им стал компрадор Искандер Мирза. 

В 1958 году произошел военный переворот, в результате которого во главе страны стал генерал пуштунского происхождения Мухаммед Айюб Xан. Он приостановил деятельность различных политических партий и ввел в 1962 году новую конституцию, еще более укреплявшую власть президента. После этого деятельность партий была восстановлена (кроме коммунистов). На посту главы государства Мухаммед Айюб-хан инициировал Вторую индо-пакистанскую войну, проводил проамериканскую внешнюю политику, именно в его правление состоялось вступление Пакистана в Багдадский пакт, потом СЕНТО и СЕАТО. Проводил политику ускоренного экономического роста и умеренной земельной реформы. Добился принятия второй пакистанской конституции, ограничившей политическую жизнь рамками так называемых «основных демократических прав».

В 1969 году преемником Айюб-хана стал генерал Яхья Хан. В 1971 г. во время политического кризиса, связанного с отделением Бангладеш освободительная армия Бангладеш получила экономическую, военную и политическую поддержку со стороны Индии, что побудило Пакистан к началу военной операции «Чингисхан» на западной границе с Индией, послужившей началом Третьей индо-пакистанской войны. Пакистанские войска в этой войне потерпели поражение и Яхья Хан был смещен со своего поста.

Новый глава государства раджапут Зульфикар Али Бхутто вышел из Британского Содружества, заключил в июле 1972 г. перемирие с Индирой Ганди, отменил военное положение, провел конституционную реформу ограничивающую власть президента. Во внешней политике отказался от проамериканского курса, придерживаясь идей исламского социализма.

5 июля 1977 года Бхутто был свергнут в результате военного переворота и к власти пришел генерал Мухаммед Зия-уль-Хак. Бхутто обвинили в планировании убийства политических недругов и предали суду, которой приговорил его в 1979 к казни. Зия-уль-Хак с одной стороны продолжил линию на исламизацию страны, а с другой начал сближение с США, которое усилилось в годы Советско-афганской войны (1979-1989). 17 августа 1988 года Зия-уль-Хак погиб в авиационной катастрофе. Президентом стал председатель сената пуштун Гулам Исхак Хан.

16 ноября 1988 года на волне международной разрядки в Пакистане прошли свободные парламентские выборы, на которых победу одержала Пакистанская народная партия во главе с дочерью Бхутто Беназир. В стране произошла демократизация, расширились права оппозиции, улучшились отношения с Индией. Однако либерализация осложнялась ростом коррупции, в которой оказался замешан муж Беназир, получивший прозвище «господин десять процентов», так как требовал от инвесторов именно десять процентов от вложений. Эти обвинения закончились тем, что в середине 1990 года президент Гулам Исхак Хан отправил правительство Беназир Бхутто в отставку.

1990-е годы 
В 1990 году на досрочных парламентских выборах одержал победу консервативный Исламский демократический альянс. Премьер-министром стал Наваз Шариф.

В 1992 году Шариф начал проводить операцию «Чистка» в Карачи, направленную на уменьшение социальной нестабильности в городе и устранение его политических противников из организации индийских иммигрантов Движение Мохаджира Кауми. В то же время правительство Шарифа не смогло остановить падение на треть курса пакистанской рупии к доллару.

В итоге 18 апреля 1993 года президент Пакистана Гулам Исхак Хан сместил правительство Шарифа по обвинению в коррупции, непотизме и убийстве политических оппонентов и распустил Национальную ассамблею, назначив новые выборы и переходное правительство. Однако через шесть недель Верховный суд страны, настроенный в пользу Шарифа, отменил президентский указ. Армия Пакистана, впрочем, отказалась признать это решение, и после переговоров между Шарифом и президентом они оба ушли в отставку, и были проведены досрочные выборы, на которых победу одержала Пакистанская народная партия под руководством Беназир Бхутто.

В ноябре 1993 г. президентом страны стал Фарук Легари, сторонник Бхутто.

В конце 1996 года правительство Бхутто было отправлено в отставку, и в следующем году состоялись новые выборы, на которых партия Шарифа победила с огромным преимуществом. Сразу после прихода к власти он принял поправки к конституции, запрещавшие президенту смещать правительство и дававшие партиям право лишать своих депутатов мандатов за несогласие с партийной линией. Эти поправки сделали новую досрочную отставку правительства почти невозможной. В конце 1997 года судьи проголосовали за отставку председателя Верховного суда, после чего ушёл в отставку и президент Фарук Легари, сторонник Бхутто, и новым президентом стал министр юстиции Рафик Тарар. В том же году для борьбы с терроризмом была учреждена особая судебная система, признанная в следующем году неконституционной Верховным судом.

Отмена Шарифом выходного дня в пятницу оттолкнула от него многих консервативно-религиозных сторонников и вынудила искать поддержки у светского либерального электората, поддерживавшего Бхутто. Для повышения популярности правительства в конце 1997 года была открыта автомагистраль Лахор-Исламабад, а в начале 1998 года в ответ на индийские ядерные испытания проведены первые в истории Пакистана испытания ядерного оружия. Однако популярность правительства продолжала падать. Под предлогом борьбы с терроризмом Шариф распустил правительство Синдха, учредил военные трибуналы и сократил гражданские свободы. 

В конце 1998 и начале 1999 года в отношениях между Индией и Пакистаном наметилось заметное потепление. Состоялось несколько встреч на высшем уровне, в феврале премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи посетил пакистанский город Лахор, где открыл автобусное сообщение между ним и городом Амритсар. Была подписана Лахорская декларация, призванная снизить риск случайного или несанкционированного применения этими странами ядерного оружия. В то же время ключевой проблемой двусторонних отношений оставался вопрос о штате Джамму и Кашмир, разделённом линией контроля после войны 1947—1948 годов. В индийской части штата продолжали действовать повстанцы, стремящиеся к отделению её от Индии и присоединению к Пакистану. На линии контроля постоянно происходили артиллерийские перестрелки между двумя странами.

Однако предпринятое по инициативе командующего армией Первеза Мушаррафа проникновение пакистанских войск на индийскую часть Кашмира привело к Каргильской войне, завершившейся убедительной победой Индии и обострением отношений между Шарифом и Мушаррафом.

В конце 1998 года правительство Шарифа предложило ввести в Пакистане правовую систему, основанную на шариате, и ввело её среди племён пограничного Северо-Запада. Однако закон, одобрённый Национальной ассамблеей, был отклонён в Сенате. Тем временем экономическая ситуация ухудшалась.

Когда 12 октября 1999 года Шариф отправил в отставку командующего армией Первеза Мушаррафа и попытался не впустить его на территорию страны, произошёл военный переворот. Мушарраф возглавил страну, именуясь «главой исполнительной власти». Шариф был арестован и затем приговорён к пожизненному заключению. Впрочем, приговор был заменён высылкой в Саудовскую Аравию.

XXI век 
Новый военный правитель Первез Мушарраф обещал покончить с коррупцией, а в международных делах начать переговоры с Индией по вопросу о Кашмире и с Афганистаном по вопросу о терроризме. Верховный суд Пакистана постановил, что генералу Мушаррафу предоставляется срок до октября 2002, чтобы вернуть страну к демократическому правлению.

20 июня 2001 года П. Мушарраф стал президентом Пакистана, сменив на этом посту Рафика Тарара и получив согласие на приведение его к присяге со стороны главного судьи Верховного суда Иршад Хасан-Хана. При этом Мушарраф сохранил за собой посты главы исполнительной власти и вооруженных сил. В октябре 2002 Мушарраф обещал провести новые парламентские выборы, чтобы после этого обратиться к парламенту с просьбой выбрать его президентом на пятилетний срок. Провозглашение Мушаррафа президентом Пакистана вызвало протест лидера Пакистанской народной партии Беназир Бхутто, обвинившей генерала в нарушении конституции. 

В 2004 году премьер-министром стал Зафарулла Хан Джамали  В 2004 премьер-министром стал сначала Чоудхри Шуджат Хусейн, а затем Шаукат Азиз.

8 января 2004 года в Пакистане началась масштабная армейская операция по ликвидации «иностранных террористов», положившая начало конфликту в Вазиристане.

За период с 2003 по 2005 год Первез Мушарраф пережил три попытки покушения на его жизнь. Ещё 14 покушений, по данным пакистанских спецслужб, были предотвращены. Самыми громкими стали покушения 14 декабря и 25 декабря 2003 года.

3 июля 2007 года прихожане Красной мечети в Исламабаде объявили о выходе из правового поля светского Пакистана и об установлении законов шариата. 10 июля был предпринят штурм мечети, который повлек гибель свыше 100 человек. 

28 сентября 2007 года Верховный суд Пакистана разрешил Первезу Мушаррафу участвовать в президентских выборах, одновременно оставаясь главнокомандующим армией. За то, чтобы допустить Мушаррафа к выборам, проголосовали шесть из девяти верховных судей, остальные трое высказались против. Тем самым Верховный суд отклонил иск оппозиционных партий, которые настаивали на том, что, согласно конституции, кандидатом в президенты может быть только гражданское лицо, и требовали снять Мушаррафа с выборов, если он не откажется от поста главнокомандующего.

6 октября 2007 года состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства генерал Первез Мушарраф. Верховный суд, однако, отказался подтвердить законность его избрания, пока он не уволится с армейской службы в запас.

3 ноября 2007 года президент Пакистана Первез Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение. Действие конституции было приостановлено, в крупных городах было прекращено вещание частных телевизионных каналов, в столице также отключили телефонную сеть. Семь из семнадцати членов Верховного суда немедленно признали указ президента незаконным и были задержаны. Военные заблокировали подходы к основным правительственным объектам. В обращении к нации Мушарраф объяснил своё решение угрозой, которую создавали для страны исламские экстремисты. Кроме того, он сослался на враждебную деятельность судебных властей, парализовавшую работу правительства. Ситуацию усугубляли и сообщения о задержаниях руководителей и активистов пакистанских оппозиционных сил. Бхутто начала кампанию против Мушаррафа, требуя отмены чрезвычайного положения. Вскоре лидер оппозиции оказалась под домашним арестом, а запланированный её сторонниками «долгий марш» в Исламабад был запрещён.

Мушарраф в соответствии с указом о введении временной Конституции уволил Ифтикхара Мохаммеда Чоудхури с поста главного судьи Верховного суда, назначив его преемника. 22 ноября новый состав Верховного суда, состоящий из лояльных Мушаррафу судей, согласился признать его президентом. Верховный суд во главе с новым главным судьей ускорил рассмотрение дела по вопросу переизбрания действующего президента страны П. Мушаррафа. По решению Верховного суда пакистанская избирательная комиссия 24 ноября проинформировала переходное правительство о победе П. Мушаррафа на прошедших президентских выборах. После этого Мушарраф пообещал уйти с поста командующего национальной армии и править страной как гражданское лицо.

28 ноября 2007 года Мушарраф покинул пост начальника штаба сухопутных войск Пакистана, а 29 ноября принял присягу в качестве гражданского главы государства

27 декабря 2007 года в результате теракта была убита Беназир Бхутто и ещё свыше 20 человек.

18 августа 2008 года Первез Мушарраф добровольно ушёл в отставку с поста президента Пакистана в связи с угрозой процедуры импичмента, которая была назначена на этот день.

В марте 2008 года премьер-министром стал Юсуф Реза Гилани.

9 сентября 2008 года тринадцатый президент Пакистана Асиф Али Зардари принёс присягу.

В июне 2012 года Верховный суд Пакистана лишил Юсуфа Гилани права занимать должность премьер-министра посчитав, что Юсуф Раза Гилани незаконно занимает пост главы правительства. Это было связано с отказом выполнить выданный ранее запрос суда о раскрытии счёта президента Асифа Али Зардари. Премьер-министром стал Раджа Первез Ашраф.

15 января 2013 года председатель Верховного суда Пакистана Ифтихар Мухаммад Чоудхри выдал ордер на арест Раджи Ашрафа и ещё 15 чиновников. Они обвинялись в расхищении средств выделенных на национальный проект по обеспечению электроэнергией населения Пакистана. 17 марта 2013 года Ашраф ушёл в отставку с должности премьер-министра, 5 июня 2013 года в четвёртый раз премьер-министром стал Наваз Шариф. 

30 июля 2013 года президентом был избран Мамнун Хусейн.

25 июля 2018 года состоялись парламентские выборы, относительную победу на которых одержала созданная Имраном Ханом партия Техрик-е-Инсаф. 18 августа 2018 года Имран Хан возглавил коалиционное правительство Пакистана, сформированное по итогам выборов. На президентских выборах в сентябре 2018 года президентом был избран Ариф Алви.

Имран Хан объявил борьбу с коррупцией главным направлением своей политики. Во внешней политике в период его премьерства сохранилась напряженность с Индией и ухудшились отношения с США, которые заморозили военную помощь Пакистану, составлявшую $1,3 млрд в год. При этом улучшились отношения Пакистана с Китаем и Россией.

10 апреля 2022 года в парламенте был проведён вотум недоверия, и Имран Хан был отстранён от должности, став первым премьер-министром Пакистана, отстранённым от должности на основании вотума недоверия. Премьер-министром стал Шахбаз Шариф, брат Наваза Шарифа.

См. также 
 Бенгалия
 Британская Индия
 История Индии

Примечания

Литература